Надпорожье:
 Надпорожье — географическая и этнокультурная область на Украине.
 Надпорожье — местность в Каргопольском уезде (Надпорожская волость) на реке Онеге (к северу от Каргополя), упомянутая в писцовой книге 1585 года как Натпорожье.
 Надпорожье — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Надпорожье — село в Череповецком районе Вологодской области.
 Надпорожье — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.